BTZ stehtg für:
 Berufliches Trainingszentrum
 Bundesarbeitsgemeinschaft Beruflicher Trainingszentren
 BTZ Dresden, siehe Berufsbildungswerk Sachsen
 Bildungs- und Tagungszentrum
 Deutscher Wetterdienst, siehe auch Liste der Abkürzungen in der Meteorologie#B
 Flugsicherungsakademie
 Berufsbildungs- und Technologie-Zentrum
 Stiftung Behinderten-Transporte Zürich
 Bremer Touristik und Marketing Zentrale

BtZ steht für:
 Betreuungszug, siehe Betreuungsdienst#Betreuungszug

btz steht für:
 Batak Alas-Kluet (ISO-639-3-Code), eine der Bataksprachen in Nordsumatra, Indonesien

Btz steht für:
 Batzen, Abkürzung für eine historische schweizerische und süddeutsche Münze. 

Abkürzung